Das DAC Pro Squash Classic 2023 fand vom 7. bis 11. Februar 2023 in Detroit, Michigan, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver.

Siegerin der letzten Austragung im Jahr 2021 war Nouran Gohar, die nicht erneut antrat. im Finale setzte sich Olivia Fiechter gegen Georgina Kennedy mit 11:7, 11:5, 6:11 und 11:9 durch und gewann damit ihren vierten Titel auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Alison Thomson einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 82.500 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2022/23
Squashturnier in Detroit